Skattelagstiftning kan syfta på:

 Skattelagstiftning (bok) – en författningssamling gällande svensk skattelagstiftning
 Skattelagstiftning – lagar rörande skatter i Sverige, se skatterätt